Мештли () — ацтекский бог войны и штормов, часто ассоциируемый с Уицилопочтли, либо с богами Мецтли-Тексистекатлем и Мишкоатлем. Подобно Уицилопочтли, он родился в воинском облачении. Ежегодно Мештли приносили в жертву сотни людей. По одной из версий, название города Мехико происходит от его имени.

См. также 
 Мецтли

Первоисточники

Ссылки 
 Древняя Мезоамерика

Боги ацтеков
Боги по алфавиту